Pala steht für:
 (1921) Pala, Asteroid des Hauptgürtels
 Pala (Dynastie), Dynastie in Bengalen, Indien
 Pala (Volk),  Stamm in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Pala (Einheit), Volumenmaß auf Ceylon
 Pala Catering Management Co, chinesische Fast-Food-Kette
 Pala, anderer Name für Altarretabel

geographische Objekte:

 Pala (Anatolien), Land des Hethitischen Reiches
 Pala (Biqueli), Aldeia auf Atauro, Osttimor
 Biqueli (Pala), ein Ort auf Atauro, Osttimor
 Pala parte foho, ein Ort auf Atauro, Osttimor
 Pala (Dolomiten), Gebirgsgruppe, Italien
 Pala (Estland), Gemeinde im Kreis Jõgeva, Estland
 Pala (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Pala (Kõue), Dorf von Kõue, Kreis Harju, Estland
 Pala (Kuusalu), Dorf von Kuusalu, Kreis Harju, Estland
 Pala (Mortágua), Gemeinde im Bezirk Mortágua, Portugal
 Pala (Pinhel), Gemeinde Bezirk Pinhel, Portugal
 Pala (Tschad), Stadt
 Pala (Türi), Dorf von Türi, Kreis Järva, Estland
 Pala  (Indien), Stadt in Kerala, Indien
 Pala, früherer Name von Biqueli, Suco in Osttimor

Pala oder Pála ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Pala (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Ano Pala, papua-neuguineischer Politiker
 Darek Pala (* 1967), polnischer Maler
 Ivo Pala (* 1966), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor
 Petr Pála (* 1975), tschechischer Tennisspieler
 Volkan Pala (* 1997), türkischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Palla